Plusieurs membres de la famille grand-ducale de Luxembourg s'appellent Guillaume de Luxembourg:

 Guillaume IV (1852-1912), grand-duc de Luxembourg de 1905 à 1912 ;
 Guillaume de Luxembourg (né en 1963), fils du grand-duc Jean ;
 Guillaume de Luxembourg (né en 1981), fils du grand-duc Henri, il est l'actuel grand-duc héritier.